Reka kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Reka (distrikt), Smoljan, Obsjtina Smoljan,

Kroatien 

 Reka (ort i Kroatien), Koprivnica-Križevcis län, 
 Reka-Timavo – en flod i Kroatien, Slovenien och Italien
 Rijeka – en stad, Reka på slovenska

Slovenien 

 Reka (ort i Slovenien, Občina Laško), 
 Reka-Timavo – en flod i Kroatien, Slovenien och Italien

Tjeckien 

 Řeka (ort), 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Slovenienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar